Danu se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Danu - comună în raionul Glodeni
 Personaje mitologice
 Danu - zeiță celtică numită și Dana sau Ana